Röhrl steht für:

 Röhrl (Gemeinde Klöch), Ort bei Klöch, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Gaststätte Röhrl in Eilsbrunn, Bayern
 Brauerei Röhrl, Brauerei in Straubing

Röhrl ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Röhrl (1938–2021), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Helmut Röhrl (1927–2014), deutscher Mathematiker
 Karl Röhrl (1941–2016), österreichischer Schachspieler
 Rita Röhrl (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)
 Walter Röhrl (* 1947), deutscher Rallye- und Rennfahrer
 Wilhelm Röhrl (1921–2013), deutscher Politiker (CSU), MdL

Siehe auch:
 Röhrle
 Röhrel